samuraj – japoński wojownik
 Samuraj – japoński film z 1954 r. w reżyserii Hiroshiego Inagaki
 Samuraj – francusko-włoski film z 1967 r. w reżyserii Jean-Pierre'a Melville'a
 Samuraj – gra planszowa autorstwa Reinera Knizi

Zobacz też 
 Samuraj i kowboje – francusko-włosko-hiszpański film z 1971 r. w reżyserii Terence'a Younga
 Ostatni samuraj – amerykański film z 2003 r. w reżyserii Edwarda Zwicka
 Samuraj – Zmierzch – japoński film z 2002 r. w reżyserii Yoji Yamada
 Samurai Sentai Shinkenger – serial japoński z 2009 r.
 Samuraj Jack – amerykański serial animowany
 Samurai – albumu zespołu Juno Reactor
 Suzuki Samurai – model marki Suzuki
 Yaiba – legendarny samuraj – serial anime